Intergovernmental Panel on Climate Change
 Indo-Polish Cultural Committee